Todo terreno puede referirse a:

 Automóvil todoterreno, automóvil diseñado exclusivamente para ser conducido en todo tipo de terrenos.
 Todoterreno, camino rural no pavimentado o superficie que no es un camino, donde es difícil transitar en vehículos comunes.
 Todo Terreno, periódico chileno de carácter local, que informa acerca de las principales noticias relacionadas con la comuna de Peñalolén, así como la oferta de servicios municipales para la comunidad.